Кина́эд () — мужское имя ирландского происхождения. Родственно пиктскому имени  и шотландскому имени . Известные носители:
 Кинаэд мак Иргалайг — король Наута (718—728), король Бреги и верховный король Ирландии (724—728)
 Кинаэд мак Флайнн — король Уи Файльги (757—770)
 Кинаэд Киаррг мак Катуссайг — король Дал Арайде (774—776)
 Кинаэд мак Артгайл — король Коннахта (786—792)
 Кинаэд мак Мугройн — король Уи Файльги (806—826)
 Кинаэд мак Конайнг — король Бреги (849—851)
 Кинаэд уа Артакайн (ум. 975) — ирландский поэт